2 miejscowości w Polsce: 
 Świniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń 
 Świniec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski

Zobacz też:
 Świniec – rzeka w woj. zachodniopomorskim
 Świniec – góra na Pogórzu Izerskim